Ярополк:

 Ярополк — мужское имя славянского происхождения.
 Ярополк Андреевич — князь, внук Владимира Мономаха, сын Андрея Владимировича Доброго.
 Ярополк Владимирович (1082—1139) — сын Владимира Мономаха, князь переяславский, великий князь киевский.
 Ярополк Изяславич (1043/47—1086) — князь волынский и туровский, сын киевского князя Изяслава Ярославича и Гертруды Польской.
 Ярополк Изяславич — князь шумский и бужский, сын Изяслава Мстиславича.
 Ярополк Романович (ум. после 1177) — князь Трипольский, Смоленский.
 Ярополк Ростиславич (ум. после 1196) — Великий князь Владимирский.
 Ярополк Святославич (ум. 978) — великий князь киевский.
 Ярополк Ярославич (ум. после 1212) — удельный князь из черниговских Ольговичей, князь новгородский.